Baudisch oder Baudiš ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Baudisch-Wittke (1907–1982), österreichische Keramikerin, Bildhauerin und Malerin
 Hans Baudisch (1881–1948), österreichischer Ingenieur und Techniker
 Horst Baudisch (* 1938), deutscher Bildhauer
 Joe Baudisch (* 1964), deutscher Musiker
 Oskar Baudisch (1881–1950), Biochemiker und Strahlenforscher
 Paul Baudisch (1899–1977), österreichischer Übersetzer und Schriftsteller
 Pavel Baudiš (* 1960), tschechischer Software-Ingenieur, Unternehmer und Mitgründer von Avast
 Roman Baudisch (1905–1979), deutscher Ministerialbeamter
 Winfried Baudisch, deutscher Pädagoge 

Siehe auch:

 Baudis
 Baudissin
 Baudiß
 Baudyš